Csehország
 Rakov, település a Přerovi járásban
 Rakov, Bernartice településrésze a Píseki járásban
 Rakov, Markvartice településrésze a Jičíni járásban